Tierra del Fuego puede referirse a:

Lugares 
 el archipiélago de Tierra del Fuego, conjunto de islas en el extremo austral del continente americano que conforman Tierra del Fuego;
 la isla Grande de Tierra del Fuego, la isla mayor del archipiélago de Tierra del Fuego, compartida por Chile y Argentina, también llamada derechamente Tierra del Fuego;
 la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el sur de la Argentina;
 la provincia de Tierra del Fuego (Chile), en el sur de Chile;

 el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, antigua denominación política del territorio que posteriormente pasó a ser la provincia del sur de la Argentina;
 el parque nacional Tierra del Fuego, área protegida nacional del sur de Argentina;
 Tierra del Fuego (Buenos Aires), antiguo barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;

Libros y películas 

 Tierra del Fuego, película del director chileno Miguel Littin;
 Tierra del Fuego, película del director argentino Mario Soffici;

Música 

 Tierra del Fuego (álbum) (1989), de la banda Virus;
 Tierra de Fuego (banda), banda argentina de rock.